Пунта Горда има више значења:

 Пунта Горда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта Горда (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта Горда (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пунта Горда (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пунта Горда (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пунта Горда (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику